Streets of Rage (), в Японии известная как  — видеоигра жанра beat 'em up, выпущенная компанией Sega в 1991 году для игровой системы Sega Mega Drive. Первая игра из тетралогии Streets of Rage. Была впоследствии переиздана для Sega Game Gear в 1992 году, Sega Master System в 1993 году и Sega CD также в 1993 году. Музыка к игре написана японским композитором Юдзо Косиро, известным по работе в видеоиграх Ys и Sonic The Hedgehog для Master System и Game Gear.

Сюжет 
Действие игры происходит в крупном городе, власть в котором захватил жестокий преступный синдикат. Синдикат становился всё сильнее и сильнее, и уже даже полиция и правительство города находились в руках преступников. Лидер бандитов при этом оставался для всех инкогнито. Насилие, грабежи и разрушения стали обычным делом для города, на улицах которого было небезопасно даже днём.

Поскольку полиция находилась под контролем бандитов, три молодых бывших офицера полиции решили вершить правосудие самостоятельно. Адам Хантер, Аксель Стоун и Блейз Филдинг объявляют войну преступному сообществу города. Пробившись через полчища врагов, герои добираются до резиденции главного злодея и в жестокой схватке побеждают его.

У игры существует два возможных окончания: хорошее и плохое.

В одиночной игре доступна только хорошая концовка, для этого нужно отказаться от предложения Мистера Икс и победить его. Если согласиться на его предложение, он отправит вас назад на шестой уровень.

В режиме для двух игроков доступны и хорошая, и плохая концовки. Для получения плохой концовки, первому игроку нужно согласиться на предложение Мистера Икс, а второму отказаться. При победе игрока, согласившегося на предложение, при повторном вопросе нужно отказаться от предложения Мистера Икс и победить его. Так откроется плохая концовка. Если оба игрока согласятся, то они отправятся назад на шестой уровень, а если оба откажутся, то можно получить хорошую концовку.

Геймплей 

Игра представляет собой типичный beat 'em up 16-битной эры. Геймплей игры схож с более ранним творением Sega в этом же жанре — Golden Axe. Игрок продвигается постепенно по участкам уровня и расправляется с большим количеством врагов. По уровням можно продвигаться как назад и вперёд, так и вниз и вверх. Управление предельно просто: одна кнопка геймпада для прыжка, вторая для ударов и третья для спецприёма, наносящего серьёзные повреждения боссам и убивающего всех основных противников. У каждого из трёх возможных персонажей есть собственные приёмы, производимые нажатием двух основных кнопок в определённой последовательности. Кроме того, время от времени появляется возможность использовать в бою оружие: ножи, стеклянные бутылки, биты, трубы и перцовый баллончик, временно парализующий врага, а также восстанавливать здоровье, съедая яблоко, курицу или жареное мясо. Игра состоит из 8 уровней, в конце каждого из которых игроку предстоит встретиться с боссом — особо сильным врагом. А если игроков двое, они встретят двух боссов (на 5 и 6 уровнях это правило не действует).

Уровни 
 Город. Босс — Антонио, огромный бандит, вооружённый бумерангом. При приближении бьёт игрока ногой, на расстоянии бросает в игрока свой бумеранг.
 Городские трущобы. Босс — Южанин, бандит с огромными сюко, атакует только при приближении.
 Пляж. Босс — рестлер Абадеде. Атакует игрока, предварительно разогнавшись.
 Недостроенный мост. Босс — Бонго/Биг-Бен, толстяк с огненным дыханием.
 Корабль. В середине снова встречается Абадеде. Боссы — Онихиме и Яша (Мона и Лиза), девушки, владеющие дзюдо.
 Завод. В середине снова встречается Бонго. Боссы — два клона Южанина.
 Подъёмник на лифт. Здесь нет босса и можно сбрасывать противников вниз.
 Верхний этаж небоскрёба. Здесь игрок встречается с боссами первых 5 уровней, а потом с финальным боссом — мистером Икс. Мистер Икс вооружён автоматом M16, из которого он будет стрелять по игроку. В случае, если игрок замешкается, мистер Икс наносит ему болезненный удар прикладом.

Персонажи 
 Адам Хантер — темнокожий бывший полицейский и профессиональный боксёр. Обладает высокой силой, средними прыжками, но низкой скоростью.
 Аксель Стоун — также бывший полицейский. Главный герой игры, мастер различных боевых искусств. Обладает средней силой, низкими прыжками и средней скоростью.
 Блейз Филдинг — девушка, бывший полицейский и специалист по дзюдо. Удары Блейз значительно слабее остальных героев, зато броски наносят наибольший урон. Кроме того, прыгает выше и двигается быстрее других.

Противники 
Обычные противники, которые встречаются игроку на протяжении всей игры.

 Гарсия  — обычный панк, нанятый Синдикатом. Помимо атакующих ударов руками и ногами, Гарсия может нападать на игрока с ножом или битой.
 Сигнал — панк. Помимо обычных ударов, этот панк может перебросить игрока через себя, а также совершить атаку-подкат.
 Нора — девушка. Бьёт игрока кнутом. После нескольких ударов от игрока, Нора может упасть на колени, и игроку придётся подождать, пока она не встанет.
 Хакуё — студент 4000-летнего китайского искусства кунг-фу Шаолинь, из-за своей жестокости он стал членом Синдиката. Его основная особенность - вращающийся удар в прыжке, также может ударить игрока ладонью.
 Джек — жонглёр. Жонглирует топорами или факелами, которыми он может кидаться в игрока. Если игрок находится рядом, Джек может сбить его с ног.

Версии игры 
На японском рынке игра вышла под названием Bare Knuckle: Ikari no Tekken и была идентична европейско-американской версии.

Sega Master System и Sega Game Gear 

После успеха на Sega Mega Drive игра была издана для 8-битных игровых систем Sega. Версия игры на Master System осталась практически без изменений, не считая упрощённой графики и звука. Вариант для Game Gear имел более существенные отличия: всего два персонажа на выбор, Аксель и Блейз, отсутствие спецприёмов и всего 5 уровней.

Другие 
Streets of Rage была несколько раз включена в сборники игр для более совершенных игровых систем. Так в 1993 году игра появилась на Sega CD в сборнике Sega Classics Arcade Collection, а в 2005 году трилогия Streets of Rage вошла в японскую версию сборника классических игр Sonic Gems Collection (в европейской и северо-американской версии была заменена на первую и вторую часть игры Vectorman) для игровых систем PlayStation 2 и GameCube. И, наконец, в 2009 году все три части игры вошли в сборник Sonic's Ultimate Genesis Collection для PlayStation 3 и Xbox 360.

В 2007 году версия игры появилась для Virtual Console Wii, а в 2009 году стала доступна для скачивания в App Store для Apple iOS.

С 2010 года игра доступна в составе сборника SEGA Mega Drive and Genesis Classics для платформ Linux, macOS, Windows, с 2018 — PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

В 2011 году Sega закрыла крупный фанатский проект «Streets of Rage Remake» (2003—2011), сославшись на право интеллектуальной собственности.

Критика 
Streets of Rage была высоко оценена как простыми пользователями, так и специализированными журналами и сайтами. Во всём мире было продано 2,6 млн экземпляров игры, что сделало игру четвёртой по уровню продаж среди игр Mega Drive после Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2 и Mortal Kombat.

Отзывы 
 Британский журнал видеоигр Mean Machines оценил игру в 90 баллов из 100, отметив превосходную графику и детальную прорисовку фонов и особо высоко оценив многопользовательский вариант игры.
 Посвящённый видеоиграм сайт The Video Game Critic поставил игре в 2004 году почти самую высокую оценку — А-, назвав игру замечательной как в отношении графического оформления, так и в отношении красивых городских пейзажей, великолепном музыкальном сопровождении и игровом процессе.
 Американский журнал видеоигр GamePro в июле 1993 года поставил версии Streets of Rage на Sega Game Gear 4,5 балла из 5. Игра была названа лучшей в своём жанре.

Примечания

Ссылки 
 Прохождения игры на сайте GameFAQs
  

Beat ’em up
Компьютерные игры, разработанные Sega
Компьютерные игры, изданные Sega
Компьютерные игры 1991 года
Игры для Sega Master System
Игры для Virtual Console
Игры для iOS
Игры для Game Gear
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Windows
Steam-игры
Многопользовательские игры
Компьютерные игры, разработанные в Японии